Isaac Casaubon (1559-1614), humaniste et érudit suisse ;
 Janine Renée Casaubon (1917-1993), actrice française connue sous le nom de Janine Darcey
 Méric Casaubon (1599-1671), écrivain britannique, fils du précédent.

Dans son roman Middlemarch, l'écrivain Anglais Georg Elliot a créé le personnage du rev Casaubon.

On peut ajouter : 
Casaubon : narrateur-personnage du roman de Umberto Éco : Le Pendule de Foucault.

Personnages principaux	
Casaubon (le narrateur) : étudiant italien qui effectue des travaux sur les Templiers dans le cadre de sa thèse au début du récit, il rencontre Jacopo et Diotallevi avec qui il se lie d'amitié et finit par travailler à temps partiel aux Éditions Garamond. Par ailleurs il se définit comme un détective du savoir, il se fait payer à expliciter la référence culturelle la plus obscure.
(Extrait de l’article de Wikipedia sur Le Pendule de Foucault)